Куди́ново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области. Входит в сельское поселение «Село Кудиново».

Расположена в 13 км к западу от Малоярославца и в 55 км к северу от Калуги, примыкает к административному центру поселения — селу Кудиново.

В 1,5 км к югу от деревни проходит автотрасса федерального значения А130 (Москва — Рославль).

Название деревни происходит от разговорного сокращения имени Акиндин — Кундин.

История 
В 1782 году сельцо Кудиново относилось к Боровскому уезду Калужского наместничества, в владении Авдотьи Тимофеевны Бахтеяровой и Екатерины Тимофеевны Шишкиной. Стояло на Кудиновском овраге.

В годы Великой Отечественной войны, оккупировав Кудиново, немцы устроили концлагерь для военнопленных красноармейцев на территории совхозного свинарника. В декабре 1941 года свинарник, в котором помещались пленные красноармейцы был сожжён. В огне погибли 375 военнопленных.

Осенью 1985 года, по инициативе директора госплемзавода Б.П. Оконечникова, на месте зверского убийства 375 военнопленных красноармейцев, установлен памятник.

Примечания 

Населённые пункты Малоярославецкого района
Военные преступления нацистов на территории СССР